Клерфонтен:
 Клерфонтен — коммуна во Франции, регион Пикардия.
 Клерфонтен — французская футбольная академия.
 Клерфонтен — траппистское аббатство на юге Бельгии.